Le terme ligne 61 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
Belgique 
 Ancienne ligne 61 du tramway vicinal d'Anvers
 Ancienne ligne 61/64 du tramway vicinal de Charleroi
 Ancienne ligne 61 du tramway vicinal de Liège

Hongrie
 Ligne 61 du tramway de Budapest

Voir aussi 
 
61 (nombre)

61